Possibilities est un mot anglais qui veut dire « possibilités ».

 Possibilities, album de reprises d'Herbie Hancock avec de nombreux artistes invités
 Possibilities, chanson de Weezer sur l'album Maladroit sorti en 2002.